ROM o Rom puede referirse a:

Ficción 
 Rom (Star Trek), personaje ficticio de Star Trek: Espacio profundo nueve.
 Rom, caballero del espacio, personaje ficticio del universo de Marvel Comics.
 Rom, uno de los Maiar del legendarium de Tolkien.

Geografía y estructuras 
 Monte Rom, en Uganda.
 Régions d'outre-Mer, Regiones de Ultramar francesas.
 Río Rom, afluente del Adigio en Val Müstair, Suiza.
 Rom, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Rom, municipio alemán en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
 Rom, población afgana en la Provincia de Sar-e Pul.
 Rom, población en Camerún.
 Rom, población en Uganda.
 Rom, población en Noruega.
 Rom, población en Sudán.
 Rom, población en Burkina Faso.

Otros 
 Pueblo rom.
 Range of motion'', siglas a menudo utilizado como sinónimo de amplitud de movimiento articular.
 ROM, archivo informático que contiene una copia de los datos de un chip de memoria de solo lectura.
 MMORPG, videojuego gratuito Runes of Magic.
 Rom, Epístola a los romanos.